

Universités et écoles 

 Kellogg School of Management, école américaine de commerce proposant des programmes MBA
 Kellogg College, college de l'université d'Oxford, au Royaume-Uni.

Personnalités 

 Clara Louise Kellogg (1842-1916), chanteuse américaine.
 Frank Billings Kellogg, secrétaire d'État des États-Unis de 1925 à 1929, prix Nobel de la paix en 1929.
 John Kellogg (1916-2000), acteur américain.
 John Harvey Kellogg, cofondateur de l'entreprise Kellogg's.
 Mark Kellogg, journaliste correspondant tué lors de la bataille de Little Bighorn.
 Ray Kellogg (1905-1976), réalisateur américain.
 Vernon Myman Lyman Kellogg (1867-1937), entomologiste américain.
 Virginia Kellogg (1907-1981), journaliste et scénariste américaine .
 Will Keith Kellogg, cofondateur de l'entreprise Kellogg's.
 William P. Kellogg, gouverneur de la Louisiane de 1873 à 1877.

Lieux 

 Kellogg, ville de l'Idaho aux États-Unis
 Kellogg,  une ville du  comté de Jasper, en Iowa
 Kellogg, ville du Minnesota aux États-Unis

Film 
Aux bons soins du docteur Kellogg (The Road to Wellville) est un film réalisé par Alan Parker.

Voir aussi 
 Kellogg's, entreprise américaine du secteur de l'agroalimentaire.
 Pacte Briand-Kellogg du nom de Aristide Briand et de Frank Billings Kellogg.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais